apteka – placówka sprzedająca leki i inne środki lecznicze
 Apteka – grupa muzyczna
 Apteka – skała na Wyżynie Częstochowskiej
 Apteka – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej